L'équipe de Saint-Christophe-et-Niévès de rugby à XV rassemble les meilleurs joueurs de rugby à XV de Saint-Christophe-et-Niévès, est membre de la NACRA et joue actuellement dans le Championnat des Caraïbes de rugby.

Histoire

Joueurs actuels

Notes et références

Liens externes 
 Site de NACRA Rugby

Saint-Christophe-et-Niévès
Rugby a XV